Französisch-Englischer Krieg steht für:

 Französisch-Englischer Krieg von 1202 bis 1214
 Französisch-Englischer Krieg von 1224 bis 1225
 Französisch-Englischer Krieg von 1242, siehe Schlacht bei Taillebourg
 Französisch-Englischer Krieg von 1294 bis 1298
 Französisch-Englischer Krieg von 1323 bis 1325, siehe Krieg von Saint-Sardos
 Französisch-Englische Kriege von 1338 bis 1453, siehe Hundertjähriger Krieg
 Englisch-Französischer Krieg (1627–1629)